Зеле́на ву́лиця — жорстоке пороття різками у військових поселеннях Російської імперії на початку XIX століття. Винних проганяли крізь стрій солдатів, кожний з яких був озброєний свіжозрізаною зеленою палицею. Почасти такі покарання закінчувалися смертю засудженого.

Вулиця Зелена — назва вулиць у різних населених пунктах України.



Сучасні вулиці 

 Вулиця Зелена — вулиця в місті Дрогобич;
 У місті Київ:
 Зелена вулиця — вулиця в Дніпровському районі (Воскресенські сади);
 Зелена вулиця — вулиця в Солом'янському районі (Новокараваєві дачі);
 Зелена вулиця — вулиця в Шевченківському районі (сади на Нивках).
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Жмеринка;
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Золочів Львівської області;
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Калуш;
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Львів;
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Сєвєродонецьк;
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Старий Самбір;
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Стрий;
 Вулиця Зелена — вулиця в місті Ужгород;
 Вулиця Зелена — вулиця в Основ'янському районі (район Основа) міста Харків.

Колишні вулиці 
 Вулиця Зелена (Стрий, частина вулиці до 2014) → Вулиця Андрія Корчака (Стрий);
 Вулиця Зелена (Черкаси, до 1941) → Вулиця Юрія Іллєнка (Черкаси);
 Вулиця Зелена (Черкаси, до 1967) → Вулиця Бидгощська (Черкаси).

Вулиці